Ла-Иглесуэла-дель-Сид ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Маэстрасго.  Занимает площадь   км². Население — 505 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Foro de La Iglesuela del Cid

Муниципалитеты Теруэля